Juho Mikkonen (ur. 28 grudnia 1990) – fiński biegacz narciarski, srebrny medalista mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Juho Mikkonen pojawił się 14 grudnia 2007 roku w zawodach Pucharu Skandynawskiego w fińskiej miejscowości Vuokatti, gdzie zajął 146. miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną. W lutym 2009 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Praz de Lys-Sommand, gdzie był między innymi siódmy w sztafecie i dziewiętnasty w sprincie klasykiem. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Hinterzarten jego najlepszym wynikiem było czwarte miejsce w sprincie stylem dowolnym. Trzykrotnie startował na mistrzostwach świata młodzieżowców, najlepszy wynik osiągając podczas MŚ U-23 w Libercu w 2013 roku, gdzie zdobył srebrny medal w sprincie klasykiem, przegrywając tylko z Włochem Federico Pellegrino.

W Pucharze Świata zadebiutował 7 marca 2009 roku w Lahti, zajmując 62. miejsce w sprincie techniką dowolną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył blisko pięć lat później, 2 lutego 2014 roku w Toblach, gdzie w tej samej konkurencji był dziesiąty.

W maju 2021 r. zakończył karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach 
Mikkonen nigdy nie stał na podium zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Mistrzostwa Finlandii

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Fińscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1990